Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 316 dans le monde.

 Route fédérale 316 en Allemagne
 Route 316 en Nouvelle-Écosse, Canada
 Route nationale 316 en France
  dans certains départements, en France